Neoplan N407 — модель городского низкопольного автобуса среднего класса, выпускаемого компанией Neoplan. Впервые он был показан в 1983 году, когда на немецком рынке долгое время не было короткого автобуса малой вместимости. Автобус может перевозить 52 пассажира на борту, в том числе 27 сидящих.

В 1986 году модель получила рестайлинг передней части, двигатель тоже был заменён, хотя этот автобус выпускался, как нечто среднее между микроавтобусом и полноразмерным легковым автомобилем.

Neoplan N407 используется на автобусных линиях с небольшим потоком пассажиров или в небольших городах.

Конкуренты 
 MAN Lion's City M
 Volvo B6
 Optare MetroRider
 Dennis Dart

Примечания

Ссылки 

 Stiasny Marcin, Atlas autobusów, Poznan Railway Modellers Club, Poland 2008

N407